est un film muet américain réalisé par Fred Huntley et sorti en 1913.

Synopsis

Fiche technique 
 Réalisation : Fred Huntley
 Scénario : Fred Huntley
 Genre : Comédie
 Dates de sortie : 
  :

Distribution 
 John Lancaster : Dan McGuire
 Lillian Hayward :  McGuire
 William Hutchinson : O'Hallahan
 Camille Astor : Mrs. O'Hallahan

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1913
Court métrage américain
Comédie américaine
Film réalisé par Fred Huntley
Film muet américain
Film américain en noir et blanc